Kutzenhausen è il nome di due comuni:
Kutzenhausen (Francia), in Alsazia
Kutzenhausen (Germania), in Baviera

I due comuni sono gemellati.